Литоборж () — чешская община (муниципалитет) в районе Наход. Сама Литоборж находится в долине вдоль «Збечницкого ручья» (, также называемый «Сломанным Ручьём») и на склонах, проходящих над ним с запада на юго-восток.

История 
Литоборжская крепость впервые упоминалась в 1369 году в предикате Ешека из Литоборжа (). В 1517 году Литоборж стала частью панства Ризмбурк, в 1637 году — панства Наход.

С 1849 г. самоуправляющаяся единица (муниципалитет). В 1960—1990 годах в составе муниципалитета Горжички. С 2009 г. имеет статут «виноградная деревня».

Достопримечательности 
 Капелла Девы Марии (1800 г.)
 Каменное распятие с ангелами и рельефом Девы Марии (1823 г.)
 Каменный крест с рельефом Святого Винсента, Девы Марии и Святой Екатерины (1904 г.)
 Статуя Святого Яна Непомуцкого (1876 г.)
 Мемориал жертвам коммунизма (, был открыт 16 августа 2008 г. и его автором является Мирослав Кубала)

Население

Примечания 

Населённые пункты Краловеградецкого края